Dywizje piechoty noszące numer 76:

 76 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (1914-1917)
 76 Dywizja Rezerwowa Armii Cesarstwa Niemieckiego (1914-1919)
 76 Dywizja Piechoty (III Rzesza) Wehrmachtu (1939-1945)
 76 Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1941-1944)
 76 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1917-1919, 1942-1945 i od 1963)

Armii Czerwonej:
 76 Dywizja Strzelców Górskich (1936-1942) → 51 Witebska Dywizja Strzelców Gwardii
 76 Czernihowska Dywizja Strzelców Gwardii (1943-1945) → 76 Czernihowska Dywizja Powietrznodesantowa Gwardii
 76 Jelińsko-Warszawska Dywizja Strzelców (od 1943)